Cernuschi ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Cernuschi (auch Henri), italienisch-französischer Nationalökonom, Politiker, Bankier und Kunstsammler
 Paolo Cernuschi (1691–1746), italienischer Graf, Nuntius und Bischof von Como 

Siehe auch:
 Musée Cernuschi